Vilhelm eller Wilhelm Petersen kan avse följande personer:

Vilhelm Petersen (1812–1880) – en dansk landskapsmålare
Wilhelm Petersen (1817–1895) – en dansk handelsman och politiker 
Vilhelm Petersen (1830–1913) – en dansk arkitekt, etatsråd och professor
Wilhelm Petersen (1835–1900) – en tysk jurist och litteraturkritiker
Vilhelm Petersen (1851–1931) – en dansk arkitekt
Vilhelm Petersen (1852–1939) – en dansk skådespelare och textförfattare
Wilhelm Petersen (1854–1933) – en tysk-baltisk zoolog
Willy Gretor, född Vilhelm Petersen (1868–1923) – en tysk-dansk konstnär och konsthandlare
Wilhelm Petersen (1889–1968) – en tysk metallarbetare och politiker (SPD)
Wilhelm Petersen (1890–1957) – en tysk kompositör
Wilhelm Petersen (1900–1987) – en tysk konstnär och skriftställare
Wilhelm Petersén (1906–1988) – en svensk fotbolls-, ishockey- och bandyspelare

Se även 
Johann Wilhelm Petersen (1649–1727) – en tysk präst och psalmförfattare
Vilhelm Pedersen (1820–1859) – en dansk konstnär
Vilhelm Bjerke-Petersen (1907–1957) – en dansk-svensk målare och författare